Radowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
Radowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
Radowice, un village dans la voïvodie d'Opole